Хандвалла Бвана (; , Момбаса) — кенийский футболист, левый вингер клуба «Чарлстон Бэттери».

Биография 
Бвана родился в Момбасе, но провёл шесть лет своего детства в лагере беженцев в Какуме, на северо-западе Кении. В 2010 году его семья получила разрешение на переселение в США, сначала несколько месяцев прожила в Атланте, позже перебралась в Сиэтл. У него 11 братьев и сестёр. Бвана — мусульманин.

Бвана — воспитанник академии футбольного клуба «Сиэтл Саундерс». В 2015 году начал привлекаться к играм фарм-клуба в USL, дебютировав за «Сиэтл Саундерс 2» 11 сентября в матче против «Ориндж Каунти».

В 2016 году Бвана поступил в Вашингтонский университет, совмещая обучение с игрой за университетскую футбольную команду в Национальной ассоциации студенческого спорта.

Оставив университет после второго года обучения, 11 января 2018 года Бвана подписал контракт с клубом MLS «Сиэтл Саундерс» по . Его профессиональный дебют состоялся 4 марта в матче первого тура сезона против «Лос-Анджелеса», в котором он вышел на замену на 64-й минуте вместо Харри Шиппа. 9 мая в матче против «Торонто» забил свой первый гол в профессиональной карьере.

21 октября 2020 года Бвана был обменян в «Нэшвилл» на Джимми Медранду и $225 тыс. в общих распределительных средствах. За «Нэшвилл» дебютировал 4 ноября в матче против «Далласа», выйдя на замену вместо Рандаля Леаля на 70-й минуте.

19 августа 2022 года Бвана был отдан в аренду клубу Чемпионшипа ЮСЛ «Мемфис 901» на оставшуюся часть сезона 2022 с правом отзыва в любое время. За «Мемфис 901» дебютировал 20 августа в матче против «Бирмингем Легион», выйдя на замену в конце второго тайма. 7 сентября в матче против «Атланты Юнайтед 2» забил свой первый гол за «Мемфис 901».

Достижения 
 
  «Сиэтл Саундерс»
 Чемпион MLS (обладатель Кубка MLS): 2019

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Футболисты Кении
Игроки ФК «Такома Дифайенс»
Игроки ФК «Сиэтл Саундерс»
Игроки ФК «Нэшвилл»
Игроки ФК «Мемфис 901»